Kullgren kan syfta på:

 Kullgrens Enka – bohuslänskt stenhuggeriföretag

Personer
Ett svenskt efternamn som 2015 bars av 333 personer

 Alexander Leonard Kullgren (1845–1903), stadsfogde, missionsvän och söndagsskollärare
 Carl Kullgren (1873–1955), svensk kemist
 Carl August Kullgren (1793–1851), svensk köpman och redare
 Lillan Kullgren (född 1949), konstnär
 Lydia Kullgren (1828–1908), svensk dramatiker
 Peter Kullgren (född 1981), svenskt kommunalråd
 Thyra Kullgren (1870–1946), svensk pedagog
 Tore Kullgren (född 1980), svensk dokusåpadeltagare
 Ulrika Kullgren (1797–1873), svensk företagsledare
 Åsa Kullgren (född 1971), svenskt landstingsråd

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn